Саженец — это молодое дерево, кустарник или лиана,  выращенное из сеянца или черенка и используемое в дальнейшем для посадки на постоянное место. Как правило выращенное в искусственных условиях в питомниках. Может выращиваться с закрытой или открытой корневой системой, а также в теплицах или под навесами из притеняющей сетки.

Методы размножения саженцев

Вегетативное размножение
Бесполое размножение, заключающееся в образовании нового организма не из семян, а из части материнского растения. В основе вегетативного размножения лежит его способность к регенерации, восстановление утраченных или поврежденных частей и к развитию 
целого растения из отдельных частей. Разномножение прививкой также относится к вегетативному размножению.

Генеративное размножение
Размножение семенами. Преимущество размножения семенами в том, что семя защищено от многих вирусов и грибков. Но само размножение не передаёт полностью сортовые характеристики материнского растения.

Питомник для выращивания саженцев

Плодовые питомники 
Участок, где производится выращивание посадочного материала. В состав питомника входят:
 маточные насаждения, предназначенные для получения черенков привоя или черенков для выращивания корнесобственных саженцев. Закладываются только районированными сортами, на производстве посадочного материала которых данный питомник специализируется.
 прививочные мастерские, теплицы для стратификации, помещения и траншеи для закалки прививок.
 помещение для хранения черенков и саженцев.
 участок, предназначенный для выращивания корнесобственных или привитых саженцев, разделенных на поля севооборота.

В задачу питомника входят выращивание черенков привоя и подвоя и саженцев высокого качества, отвечающих установленному стандарту, с гарантированной чистосортностью и правильным соотношением сортов.

Декоративные и лесные питомники 
Декоративные питомники имеют специальное назначение: в них выращивают растения для посадки в приусадебном участке. Эти предприятия, как правило относятся к лесному хозяйству. Существует некоторые сходство между обычными и лесными питомниками, но в лесных питомниках прививками и окулировками в основном не занимаются. В практике часто бывает, что сеянцы для обычных питомников поставляются из школки лесных питомников.

Примечания

Литература

Ссылки 

Садоводство
Размножение растений
Бесполое размножение